Phacellaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Phacellaria ingår i familjen Amphorogynaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Phacellaria